Piedras – comune della Colombia
 Piedras – film del 2002
 Piedras – stazione della metropolitana di Buenos Aires